

Cinema 
 Telefon, film iugoslavo del 1962, diretto da Vatroslav Mimica
 Telefon, film statunitense del 1977 diretto da Don Siegel
 Telefon, film canadese del 1992, diretto da Liza Abramovic

Letteratura 
 Pronto? Qui KGB (Telefon) – romanzo di Walter Wager del 1975